Revival může být:

 Revival (obnovení) – obnova, oživení, obroda, nové vydání, uvedení

 Revival (film, 2013) – film režisérky Alice Nellis z roku 2013
 Revival (album, Robert Křesťan a Druhá tráva) – album Roberta Křesťana a skupiny Druhá tráva z roku 1992
 Revival (album, Gillian Welch) – album zpěvačky Gillian Welch z roku 1996
 Revival (album, Petra) – album skupiny Petra z roku 2001
 Revival (album, Jully Black) – album zpěvačky Jully Black z roku 2007
 Revival (album, John Fogerty) – album hudebníka Johna Fogertyho z roku 2007
 Revival (album, The Answer) – album skupiny The Answer z roku 2011
 Revival (album, Tara Oram) – album zpěvačky Tary Oram z roku 2011
 Revival (album, Bellowhead) – album skupiny Bellowhead z roku 2014
 Revival (album, Eminem) – album rappera Eminema z roku 2017